Ольгино () — посёлок, входит в Хмельницкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 104 человека. Почтовый индекс — 22050. Телефонный код — 4338. Занимает площадь 0,12 км². Код КОАТУУ — 524881803.

Местный совет 
с. Войтовцы, ул. Космодемьянской, 8.

Ссылки 
 Ольгино на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Хмельницкого района (Винницкая область)